Ancaster (Lincolnshire), plaats in Engeland
 Ancaster (Ontario), plaats in Canada